Гавайи получили статус штата 21 августа 1959 года. Сенаторы от Гавайев принадлежат к 1-му и 3-му классам. Только семь человек в истории штата занимали должность сенатора США. Действующими сенаторами являются демократы Мэйзи Хироно (с 3 января 2013) и Брайан Шац (с 26 декабря 2012).

Список

См. также 
 
 

Гавайи
 
Сенаторы